Черноспинный агути (Dasyprocta prymnolopha) — вид грызунов рода агути семейства агутиевые. Этот вид — эндемик северо-востока Бразилии.

Примечания

Ссылки 
 Infonatura

Агутиевые
Животные, описанные в 1831 году
Млекопитающие Южной Америки